Olena Sych (née en 1988), joueuse de volley-ball ukrainienne ;
 Oleksandr Sych (ou Sytch), homme politique ukrainien, membre du parti Svoboda.